Авл Корнелий Косс (; V век до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Корнелиев, консул 413 года до н. э. 

Коллегой Авла Корнелия по должности был Луций Фурий Медуллин. Консулы провели расследование гибели одного из военных трибунов предыдущего года Публия Постумия Альбина Региллена и довели дело до конца «со всей возможной сдержанностью и мягкостью (ибо приговорены к казни были немногие, и те, насколько известно, сами покончили с собой)».

Войска во время этого консульства возглавлял Луций Фурий. О дальнейшей судьбе Авла Корнелия ничего не известно.

Примечания 

Корнелии